Tracia, regione storica dei Balcani
 Tracia, provincia dell'impero romano
 Tracia, diocesi civile bizantina

Pagine correlate 
 Tracia orientale, zona europea della Turchia